El Perú kan syfta på:

Guatemala 

 Waka', fornlämning, Petén,

Peru 

 Peru, självständig stat,